

Нижньокаменська сільська рада — сільське поселення, Алтайський район, Алтайський край
 Нижньокаменська сільська рада — сільське поселення, Ординський район, Новосибірська область